Ladbrokes World Grand Prix 2017 – trzynasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 6-12 lutego 2017 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 300 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 145, 107  Judd Trump
 142  Martin Gould
 141, 129, 128, 120, 114, 106, 102  Barry Hawkins
 140  Mark Allen
 137, 128  Ronnie O’Sullivan
 134  Ryan Day
 129, 109  Liang Wenbo
 125, 123, 114, 105, 102  Marco Fu
 122  Joe Perry
 121  Jamie Jones
 108  Neil Robertson
 102  Tom Ford

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2017 w serwisie snookerworld.pl

Rankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie
2017 w Anglii
Preston